een gebied in Zuidoost-Europa, zie Bosnië (gebied)
 het land Bosnië en Herzegovina waarvan dit gebied deel uitmaakt
 de voormalige Ottomaanse provincie Bosnië (Ottomaanse provincie)
 het laat-middeleeuwse koninkrijk Bosnië